LAB – zespół muzyczny
 LAB – obiekt astronomiczny (ang. Lyman-alpha blob, w skrócie LAB)
 LAB – bakterie mlekowe (ang. Lactic acid bacteria, w skrócie LAB)

Zobacz też:
 Lab